Pauly steht für:
 Pauly (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Pauly-Wissowa, Real-Encyclopädie der classischen Alterthumswissenschaft
 Pauly-Reaktion, Reaktion in der organischen Chemie
 (537) Pauly, Asteroid des Hauptgürtels
 C/1898 L1 (Coddington-Pauly), hyperbolischer Komet

Pauly ist der Name folgender

Unternehmen & Marken:
 J. Pauly & Sohn, Bettwaren-Fabrikant und -Lieferant
 Pauly Zwiebackfabrik, siehe Brandt (Unternehmen)
 Pauly, Bäckerfamilie und deren Unternehmen, siehe Milupa
 Pauly, Marke des Unternehmens Salt & Pepper, siehe Intersnack #Geschichte

Siehe auch:
 Pauli